Миско́ — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Миско, Иван Якимович (род. 1932)  — советский и белорусский скульптор, народный художник Белоруссии.

Топоним  
 Миско (Гватемала) — город в Гватемале.

См. также